Mint (в переводе с  — «мята»):

 Linux Mint — дистрибутив операционной системы Linux.
 MiNT — свободное альтернативное ядро операционной системы для компьютеров Atari ST.
 Mint — бытовой робот-полотёр.
 Mint — индийская газета.